Xinzhou kan avse följande platser i Kina:

 Xinzhou – stad på prefekturnivå i Shanxi-provinsen
 Xinzhou Wutaishan Airport 
 Xinzhou, Shangrao– stadsdistrikt i Shangrao, Jiangxi-provinsen
 Xinzhou, Wuhan– stadsdistrikt i Wuhan, Hubei-provinsen 
 Xinzhou (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,86, long 112,28) – köping
 Xinzhou (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 19,71, long 109,31)
 Xinzhou (socken i Kina, Anhui)
 Xinzhou (socken i Kina, Hunan)
 Xinzhou (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,18, long 109,97)
 Xinzhou Jiao – udde i Guangdong-provinsen
 Zunyi Xinzhou Airport – betjänar Zunyi i Guizhou-provinsen